Filippo II di Francia (1165-1223) – re di Francia
 Filippo d'Angiò (1256-1277) – principe d'Acaia e re titolare di Tessalonica
 Filippo VI di Francia (1293-1350) – re di Francia
 Filippo I di Borbone-Orléans (1640-1701) – principe del sangue francese, figlio di Luigi XIII di Francia e Anna d'Austria
 Filippo V di Spagna (1683-1746) – primo re di Spagna della dinastia dei Borbone
 Filippo I d'Angiò (1278-1332) – principe del regno di Napoli, principe di Taranto e Signore del regno di Albania
 Filippo d'Angiò (1300-1331) – despota di Romania, figlio del precedente